Arsizio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Busto Arsizio – en stad i provinsen Varese i Lombardiet

Schweiz 

 Brusino Arsizio, ort och kommun, Ticino,